Ženská dvouhra Adelaide International 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla domácí světová jednička Ashleigh Bartyová, kterou vyřadila ve druhém kole Američanka Danielle Collinsová.

Vítězkou se stala 19letá polská turnajová pětka Iga Świąteková, jež ve finále zdolala o čtyři roky starší druhou nasazenou Švýcarku Belindu Bencicovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně získala premiérové turnajové vítězství, které představovalo její druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Świąteková ve finálovém utkání za 1.02 hodiny zahrála dvacet dva vítězných úderů a pouhých šest nevynucených chyb, oproti devíti winnerům šestnácti chybám Bencicové. Polka celkem během turnaje ztratila za pět zápasů 22 gamů.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky obdržely volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Adelaide International 2021
WTA Tour 2021